Парк «Швейцария» — парк культуры и отдыха, является крупнейшим в Нижнем Новгороде. Его протяжённость составляет 3,5 км, площадь — 380 га.

Входит в перечень объектов культурного наследия Нижегородской области.

Расположение 
Парк расположен вдоль берега реки Оки в Приокском районе. Протяжённость парка 3,5 км. Занимает площадь 380 га. Начинается у станции Мыза, проходит вдоль проспекта Гагарина практически до Дворца спорта. Выходы на всех остановках.

История

До революции 

До революции территория принадлежала Городской земской управе и сдавалась в аренду крестьянам из деревень Анкудиновка и Утечино. На этом месте выращивали картофель и зерновые культуры, однако почвы были неплодородными и неудобными для обработки. По этой причине Городская управа приняла решение заполнить деревьями пустую территорию на откосе за посёлком Толмачёвский и привлечь для этого нижегородских школьников.

По другой версии, до 1880-х годов на южной окраине современного парка находилась молочная ферма. Позднее на её месте основали постоялый двор с видовой беседкой. Это место стало популярным, и Городская управа решила разбить в этой зоне сад для отдыха.

В 1903 году нижегородские ученики и преподаватели посадили около тысячи молодых сосен на 2 гектара. С этого и началось развитие парка «Швейцария».

В советский период 

В 1937 году площадь парка увеличили до 3,5 гектара. Автором планировки парка в советский период стал Н. В. Ушаков. Шефство над парком взяли комсомольцы завода имени В. И. Ленина, а сам парк стал носить имя Петра Кринова, рабочего-большевика, наладившего на заводе культурно-просветительскую работу.

В советский период в парке имени Петра Кринова работал кинотеатр на 300 мест, читальня, шахматные столики, танцплощадка и тир. Во время Великой Отечественной войны горожане разбили в парке огороды и пасли коз.

По окончании Великой Отечественной войны парк был расширен и получил новое название — Парк имени Ленинского комсомола, в честь 40-летия ВЛКСМ. Почти до конца века над парком шефствовали комсомольцы Приокского района. В 1970-х годах в нём появились аттракционы и площадки для детей.

Постсоветский период 

В начале 1990-х годов парк принял свои современные очертания: были утверждены его границы и возвращено историческое название. 14 декабря 1992 года основано муниципальное предприятие «Швейцария». Акт передачи парка подтверждал невозможность восстановительных работ из-за плачевного состояния имущества и необходимости полной реконструкции.

Аттракцион «Северное сияние» восстановить невозможно, «Солнышко» восстановлению не подлежит, «Сюрприз» и «Орбита» технически неисправны. Котлы разморожены, восстановлению не подлежат… У ряда аттракционов похищены ценные детали. Отсутствует бильярд, исчезли аккордеон «Серенада», магнитофон «Ростов», пишущая машинка и многое другое…

Реконструкция стартовала в начале 1990-х годов. Были обновлены аттракционы и благоустроена территория.

В 1997 году на территории парка открылся зоопарк «Швейцария», переименованный позднее в «Мишутку». Открытие было приурочено ко дню города. В 2018 году зоопарк закрыт, так как деятельность зоопарков была исключена из устава организации, управляющей парком. Зоозащитники выступали против перевозки животных из «Мишутки», однако осенью 2020 года зоопарк закрылся окончательно, а все остававшиеся в нём животные переданы в другие зоопарки.

Насаждения 

Сосны, дубы, орех маньчжурский, бархат амурский, каштан, дуб красный, лиственница, берёза, осина. Возраст деревьев — до 150 лет.

Редкие растения 
В Международную красную книгу занесены произрастающие на Слуде орхидея, венерин башмачок настоящий и лунник многолетний.

Культура 
 Зоопарк «Швейцария» (бывш. «Мишутка») на ост. «Медицинский институт». Среди питомцев — олени, рыси, волки, верблюд, тигры, еноты и другие, а также хищные и домашние птицы. В настоящее время закрыт (см. выше).
 Аттракционы на ост. «Медицинский институт» (в том числе 40-метровое колесо обозрения), ост. «ул. Сурикова», ост. «ул. Батумская» (карусель и автодром). В конце 2019 года, по требованию мэрии Нижнего Новгорода, колесо обозрения было демонтировано; обоснованием послужило то, что аттракцион не вписывается в концепцию обновления парка «Швейцария». В течение весны и начала лета демонтированы и увезены все остальные аттракционы.

Особенности парка

Урочище Слуда 
Урочище Слуда — сохранившийся участок широколиственного леса на территории парка Швейцария, который в прошлом покрывал плато вдоль нагорного коренного берега Оки. Этот массив леса играет берегово-укрепительную (противооползневую и противоэрозионную) роль. Занимает территорию от Молитовского до Мызинского моста и Малиновой гряды в пределах Приокского района. Площадь составляет 75 гектаров, из них зелёные насаждения составляют 63 гектара.

На склоне господствуют высоковозрастные липняки. Вместе с липой в древостое растут вяз гладкий, клён платановидный, берёза и дуб. Высота вековых деревьев — 20—25 метров, диаметр стволов — 40—50 см. Встречаются участки полуторавековой лещиново-снытевой дубравы, где в древостое доминирует дуб, а в подлеске — лещина. Вместе с лещиной растут жимолость лесная, бересклет бородавчатый, калина, шиповник. В липняках и дубравах местами встречаются огромные ясени высотой до 30 метров. Под пологом леса в древостое преобладает сныть, встречается медуница неясная, пролесник многолетний, ясменник пахучий, копытень европейский и другие растения дубрав.

В пределах этого памятника запрещается строительство зданий, продажа и распашка земель, разведение костров, использование территории под сады и огороды и захламление её бытовыми и прочими отходами, а также проезд и стоянка транспортных средств, за исключением проезда по дорогам с твёрдым покрытием транспорта, обслуживающего данную территорию, и транспортных средств экстренных служб.

Скульптурное оформление 
Кованая решётка вдоль проспекта Гагарина, поставленная ещё в 1962 году по проекту архитектора В. Рыманенко, с монументальными входами в парк в стиле русского классицизма (архитектор В. В. Воронков), придаёт парку соответствующий колорит и эстетику. Парадные входы в парк оформлены барельефами с венками Славы.

Реконструкция парка в 2020—2021 годах 

Конкурс на подрядные работы был объявлен 15 мая 2020 года. Летом 2020 года была начата масштабная реконструкция парка, и он закрылся для посетителей. Работы планируется завершить до конца декабря 2021 года. Первоначально объявленная стоимость работ — 3 900 249 110 руб. На эту сумму планируется:
 проложить кольцевую дорожку для бега длиной 1 км;
 создать более 10 (точное число не указано) спортивных площадок для воркаута, занятий боксом, баскетболом, большим теннисом, мини-футболом, лёгкой атлетикой, скейтбордингом и некоторыми другими видами спорта;
 установить специальные тренажеры для пожилых людей и маломобильных граждан;
 благоустроить пешеходные дорожки;
 реставрировать входы и ограду парка;
 установить некоторое количество фонтанов, малых архитектурных форм, детское и спортивное оборудование, а также некапитальные парковые павильоны, которые будут выполнены из дерева и стекла.

На оставшейся после этого территории планируется благоустройство и озеленение, а также специальные мероприятия по оздоровлению деревьев. О том, что планируется делать с аттракционами, действовавшими до эпидемии коронавируса, не упоминается.

Общественный резонанс вокруг благоустройства 
Активисты попечительского совета парка «Швейцария» заявляют о своём несогласии с проектом благоустройства парка. По их словам, в ходе реконструкции будет снят плодородный слой грунта, а зелёные насаждения будут вырублены. Каждый вторник, начиная с 21 июля 2020 года, вдоль ограды парка выстраивается «живая цепь» из противников проекта реконструкции. Также активисты были обеспокоены судьбой животных, находившихся в зоопарке «Мишутка». Активным участником «живой цепи» была нижегородская журналистка Ирина Славина, совершившая самоубийство 2 октября 2020 года.

Правительство Нижегородской области дистанционно обсуждало с жителям Нижнего Новгорода процесс реконструкции парка. Для оперативного информирования общественности о ходе работ по благоустройству парка был запущен специальный проект.

С августа 2020 года все этапы благоустройства парка «Швейцария» взяты под контроль региональным отделением «Всероссийского общества охраны природы» (ВООП), которое объединило экспертов-ландшафтников, озеленителей и Общественным советом по комплексному благоустройству и развитию парка при главе города Нижнего Новгорода. В него вошли как чиновники, депутаты, так и сотрудники вузов, экологи и активисты.

Галерея

См. также 
 Парки Нижнего Новгорода

Примечания

Ссылки

Литература 
 Нижний Новгород: 785 вопросов и ответов. — 2-е изд. — Нижний Новгород: Кварц, 2007. — ISBN 978-5-9900469-9-3. — С. 11.